Бергкамп — фамилия. Известные носители:
 Бергкамп, Деннис (род. 1969) — нидерландский футболист, тренер.
 Бергкамп, Роланд (род. 1991) — нидерландский футболист.